HMS Centurion oder Centurion ist der Name folgender Schiffe:

 Centurion (Schiff, 1650), ein englisches Kriegsschiff, 1689 zerstört
 Centurion (Schiff, 1691), ein 50-Kanonen-Linienschiff, 1728 abgewrackt
 Centurion (Schiff, 1732), ein 60-Kanonen-Linienschiff, 1769 abgebrochen
 HMS Centurion (1774), ein 50-Kanonen-Linienschiff, 1825 abgewrackt
 HMS Clarence (1812), ein 74-Kanonen-Linienschiff, 1826 in Centurion umbenannt, 1828 abgewrackt
 HMS Centurion (1844), ein 80-Kanonen-Linienschiff, 1870 verkauft
 HMS Centurion (1892), Typschiff der Centurion-Klasse, 1910 zum Abbruch verkauft
 HMS Centurion (1911), ein Schlachtschiff der King-George-V-Klasse, 1926 zum Zielschiff umgebaut, 1944 versenkt